Příjmení Salter nese více různých osobností:

 Andrew Salter (1914–1996) – americký psycholog
 Jake Clarke-Salter (* 1997) – anglický fotbalový obránce
 Susanna M. Salter (1860–1961) – americká politička a aktivistka